Roseto, borough du comté américain de Northampton, en Pennsylvanie ;
 Roseto degli Abruzzi, ville italienne de la province de Teramo, dans la région Abruzzes, en Italie méridionale ;
 Roseto Capo Spulico, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Roseto Valfortore, commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles ;